«Antonio Castillo» jugador de fútbol
 Antonio Castillo Lastrucci (1882-1967), escultor español.
 Antonio Castillo (1908-1984), diseñador de moda español - nombre real: Antonio Cánovas del Castillo de Rey.
 Antonio Castillo (1963-), beisbolista venezolano.
 Antonio Castillo Navarrete (1998-), futbolista chileno